Lemcker ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Lemcker (vor 1749–nach 1750), deutscher Goldschmied, siehe Christoph Lemcke